Међународна астрономска унија () је 2006. године планету дефинисала као небеско тело у орбити око Сунца које је довољно велико да постигне хидростатичку равнотежу и да обрише комшилук око своје орбите. Небеско тело је у хидростатичкој равнотежи уколико је довољно велико да његова гравитација савлада унутрашњу чврстоћу, и тако се „опусти“ у заобљен (елипсоидан) облик. Термин „брисање комшилука“ у пракси значи да планета има довољну масу да својом гравитацијом може да контролише све објекте у својој околини. По дефиницији међународне астрономске уније у Сунчевом систему постоји осам планета. Објекти у орбити око Сунца који су постигли хидростатичку равнотежу, али нису успели да „обришу комшилук“ називају се патуљасте планете, док се остали објекти називају мала тела Сунчевог система. Поред тога, само Сунце и још десетак природних сателита су постали довољно масивни да постигну хидростатичку равнотежу. Сви поменути објекти, осим Сунца, обухваћени су термином објекти планетарне масе () или планемо. Испод су наведени сви објекти планетарне масе у Сунчевом систему, укључујући Сунце, заједно са највећим објектима чији облик још није прецизно дефинисан. Орбиталне карактеристике Сунца су наведене у односу на галактичко језгро. Сви остали објекти су наведени по својој удаљености од Сунца.

Сунце 
Сунце је звезда главног низа класе G. Садржи 99,9 процената масе свих објеката који чине Сунчев систем.

Планете 

Планете су довољно велике да постигну хидростатичку равнотежу и обришу комшилук од сличних објеката. У Сунчевом систему постоје четири терестричке планете и четири гасовита џина. Четири гасовите планете чине преко 99 процената масе Сунчевог система, када се изузме Сунце.

Патуљасте планете 

Патуљасте планете су довољно велике да постигну хидростатичку равнотежу, али не и довољно масивне да обришу комшилук од сличних објеката. Тренутно постоји пет патуљастих планета које је међународна астрономска унија сврстала у ову категорију. Церера се налази у главном астероидном појасу, у орбити између Марса и Јупитера. Остали објекти се налазе у орбити изван орбите Нептуна, и класификовани су у подкатегорију као плутоиди.

Сателити 

У Сунчевом систему постоји 19 природних сателита који имају довољну масу да буду близу хидростатичке равнотеже, које планетарни научник Алан Штерн назива планете сателити. Неки од ових објеката су раније били у равнотежи, али више нису. Ово важи за све Сатурнове сателите, осим Титана и Реје. Други сателити који су били у равнотежи али су данас мање „лоптасти“, као што је случај са Сатурновим месецом Феба, нису укључени. Сателити су сортирани прво према удаљености од Сунца, а затим према удаљености од матичне планете.

Референце

Литература 
 

Сунчев систем
Спискови везани за астрономију